Дьякун — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дьякун, Алекс (род. 1946) — канадский кино- и театральный актёр.
 Дьякун, Дмитрий Иванович (род. 1939) — заслуженный лесовод Российской Федерации, инициатор и создатель крупнейших посадок кедра в Приморском крае.